El Gobierno Interino sirio o الحكومة السورية المؤقتة  es un gobierno alternativo  en Siria, formado por el grupo de oposición del paraguas, la Coalición Nacional para Oposición y Revolucionario sirios Fuerzas. El gobierno interino indirectamente controla algunas áreas del país después de guerra civil siria y reclamaciones para ser el gobierno legítimo único en behalf de la oposición siria, en defiance del Consejo de Ministros de la República árabe siria. La sede del gobierno interino en Siria está localizada en la ciudad de Azaz en Aleppo Governorate. Su fuerza militar es el Ejército Nacional sirio .

Historia 
En una conferencia aguantada en Estambul el 19 de marzo de 2013, la Coalición Nacional siria (SNC) elegido Ghassan Hitto cuando primer ministro de un gobierno interino sirio. Hitto Anunció que un gobierno técnico sería formó dirigido por 10 a 12 ministros, con el ministro de defensa para ser escogido por el Ejército sirio Libre. Al principio, el ISIGestuvo "basado en exilio y carencia[s] un interior de base organizativo Siria." Esté pretendido que los ministerios nuevos no serían colocados en una ubicación sola pero distribuido en regiones bajo el control de la oposición siria.

Un cristiano, un Kurdo y una mujer era parte  del primer gabinete; Ahmad Ramadan del GIS declarado que el gabinete estuvo nombrado en un meritocratic base. El componente de asirio de la Coalición Nacional dijo que no fueron dados cualquier atención en la selección del gabinete. Su Asamblea General tiene una función administrativa. El primer gabinete interino estuvo disuelto en julio de 2014. Un gabinete nuevo estuvo formado en octubre de 2014.

El GIS ha sido la autoridad de civil primaria por todas partes la mayoría de la oposición de Siria. Su sistema de consejos locales administrativos opera servicios como escuelas y hospitales en estas áreas. En diciembre de 2015, el SIG fundó La Universidad Libre de Aleppo (ULA), cuando el gobierno aconsejo ir a la ULA; un estimado 7000 estudiantes estuvieron matriculados en ULA en  2018, con campus en oposición siria aguantado a través de cinco provincias. En enero de 2018, el SIG movió la administración de la Universidad al del oeste Aleppo ciudad de Bashqateen. En septiembre tardío 2016, el ministro de gobierno interino sirio para administración local era entre unas personas de docena matadas por un ISIS bombardero de suicidio en la ciudad del sur de Inkhil.

El gobierno interino estuvo basado en Turquía y ha recibido financiación directa de los Estados Unidos. En enero de 2015, el gobierno interino sirio recibió .$6 millones de los Estados Unidos, la primera financiación de esta clase. Los fondos eran para ser utilizados para esfuerzos de reconstrucción y el fortalecimiento de gobierno local en oposición siria partes de Siria como del norte Aleppo y northwestern Idlib, con el gobierno interino planeando expandir a del norte Latakia y del norte Hama en los meses siguientes. Por agosto de 2017, el gobierno interino sirio paró pagar salarios a trabajadores, y el trabajo dentro del gobierno interino devenía trabajo voluntario. Cuando la ocupación turca de Siria del norte creció de 2016, el SIG movió al turco-controló territorios y empezó para ejercer autoridad parcial allí, incluyendo proporcionando documentos a ciudadanos sirios.

Por tardío 2017, el SIG presided encima 12 consejos provinciales y encima 400 elegidos consejos locales. Aguante elecciones a través de Idlib Governorate en 2017. También opera un cruce de frontera importante entre Siria y Turquía, el cual genera un estimado $1 millones de ingresos cada mes. En áreas de oposición fuera del turcos-ocupó unos, el SIG ha sido en conflicto con el Gobierno de Salvación sirio para controlar desde entonces septiembre de 2017.

El 30 de diciembre de 2017, al menos 30 facciones que operan bajo la pancarta del Gobierno Interino sirio fusionado en un grupo armado unificado después de que cuatro meses de preparaciones. Jawad Abu Hatab, el SIG  Primer ministro y Ministro de Defensa, anunció la formación del Ejército Nacional sirio (SNA) después de conocer con rebelarse comandantes en la ciudad de Azaz. El cuerpo nuevamente formado reclamó para tener 22000 luchadores, muchos de ellos entrenados y equipados por Turquía. El Frente Nacional para Liberation es también alineado al Gobierno Interino sirio, aunque no una parte del SNA.

Véase también 
 Política de Siria
 Guerra Civil siria
 Gobierno de Salvación siria

Referencias 

Gobiernos en el exilio